Quba steht für:
 Quba (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Quba (Rayon), eine Verwaltungseinheit in Aserbaidschan
 das Khanat Quba, ein aserbaidschanischer Staat des 18. Jahrhunderts
 Quba (Pferd), eine aserbaidschanische Pferderasse
 Qubāʾ-Moschee, die älteste Moschee des Islam